Klášter (okres Plzeň-jih), een Tsjechische gemeente in de regio Pilsen
 Klášter Hradiště nad Jizerou, een Tsjechische gemeente in de regio Midden-Bohemen (okres Mladá Boleslav)
 Klášter (brouwerij), een Tsjechische brierbrouwerij